Castianeira dubia (Pickard-Cambridge)
Castianeira dubia (Mello-Leitão)